Иолча:
 Старая Иолча — деревня в Новоиолчанском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.
 Новая Иолча — деревня в Новоиолчанском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.
 Иолча (станция) — железнодорожная станция в Белоруссии.